Az egyiptomi XXV. dinasztia a núbiai uralkodóház. Az Egyiptom felett is uralkodó núbiaiakon kívül ehhez az uralkodóházhoz tartoznak a korábbi és későbbi, csak Núbiában uralkodó királyok.

Jelmagyarázat:
 núbiai királyok
 Egyiptom és Núbia uralkodói
 Felső-Egyiptom és Núbia királya

A családfa 

 25
Csaladfaja